

Patronymes 
Ferretti est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Les membres de la famille Ferretti
  Gabriele Ferretti (1795-1860), cardinal italien qui fut cardinal secrétaire d'état du Saint-Siège;
  Giuseppe Milesi Pironi Ferretti (1817-1873), cardinal italien qui fut ministre de commerce, des arts et des travaux publics des États pontificaux ;
 Giovanni Maria Mastai Ferretti (1792-1878), nom du pape Pie IX ;

 Alberta Ferretti (née en 1950), créatrice de mode et couturier italienne ;
 Andrée Ferretti (1935-2022), femme politique québécoise ;
 Dante Ferretti (1943-), metteur en scène italien ;
 Enzo Ferretti (1920–2010), joueur de basket-ball italien ;
 Giancarlo Ferretti (1941-), coureur cycliste italien ;
 Giovanni Domenico Ferretti dit Giandomenico d’Imola (1692-1768), peintre italien de l'école florentine de la période  rococo ;
 Henri Ferretti (1943-2011), avocat et homme politique français ;
 Laura Ferretti (née en 1975), actrice argentine ;
 Lucia Ferretti (1958-), historienne québécoise ;
 Marisa Ferretti Barth (1931-2021), organisatrice communautaire et femme politique canadienne ;
 Massimiliano Ferretti (1966-), joueur puis entraîneur italien de water-polo ;
 Stefano Onorato Ferretti (1640-1720), homme politique italien.

Autres usages 
 Équipe cycliste Ferretti, équipe italienne masculine de cyclisme sur route ;
 Ferretti, constructeur italien de yacht leader mondial.